Greatest Hits — сборник лучших песен американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 9 октября 2007 года на студии RCA Nashville. Greatest Hits включает песни со второго, третьего, четвёртого и пятого альбомов певицы: No Place That Far (1998), Born to Fly (2000), Restless (2003) и Real Fine Place (2005). Были выбраны песни вошедшие в лучшую двадцатку кантри-чарта Top-20 в Billboard Hot Country Songs (поэтому в него не вошли песни первого альбома 1997 года, Three Chords and the Truth,с которого ни один трек не попал в Top 40). Среди лучших хитов все 4 сингла, достигавшие позиции № 1 в кантри-чарте: «No Place That Far» (1999), «Born to Fly» (2001), «Suds in the Bucket» (2004) и «A Real Fine Place to Start» (2005). Дополнительно в альбом вошли 4 ранее не издававшиеся песни: «As If», «Love You with All My Heart», «Pray for You» и «Some Things Never Change». Альбом был сертифицирован в золотом RIAA в США.

Реакция общественности 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Сборники 2007 года